Selbitz poate să însemne
 în Germania:
 Selbitz (Oberfranken), un oraș din districtul Hof, landul Bavaria
 Râul Selbitz, un râu din Bavaria, afluent al râului Saale
 Selbitz (Elbtal), o comună din districtul Wittenberg, landul Saxonia-Anhalt
 o localitate din comuna Speichersdorf, districtul Bayreuth, landul Bavaria

 în Austria:
 o localitate din comuna Rappottenstein, districtul Zwettl, landul Austria Inferioară